Алюодит (англ. Alluaudite)— минерал, фосфат натрия и железа.

Описание 
Фосфат натрия, железа и марганца: Na2(Fe3+, Mn2+)3[PO4]3.

Сингония моноклинная. Встречается в сплошных массах, зернистых, радиально-волокнистых, шаровидных агрегатах. Спайность совершенная.

Цвет жёлтый, буроватый или зелёный. Плотность 3,576. Твёрдость 5—5,5.

Образуется при оксидации варулита или натрофилита. Обнаружен в месторождении Варутреск, Швеция. Редкий.

Разновидности 

Различают:

 Алюодит железный (разновидность алюодита, содержащая более 20 % Fe2О3;
 Алюодит марганцовистый (разновидность алюодита, которая содержит больше марганца, чем железа).

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Фосфаты (минералы)
Минералы натрия
Минералы железа
Минералы марганца
Соединения железа по алфавиту
Редкие минералы